Денис Олегович Норенков (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Герта» (Вельс).

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начинал в Одессе, выступая в ДЮФЛ за местный «Черноморец». Во второй половине сезона 2010/11 перебрался в киевское «Динамо». Воспитанник академии столичного клуба.

Дебютировал за клуб 31 июля 2013 в юношеском первенстве в матче против киевского «Арсенала» (1:2). Так и не пробившись в первую команду «бело-синих», летом 2015 Денис вернулся в «Черноморец», где также следующие полтора сезона выступал исключительно в молодежном чемпионате (33 матча, 5 голов). В марте 2017 был отдан в аренду в клуб Первой лиги «Гелиос», в составе которого и дебютировал на профессиональном уровне, сыграв в 7 матчах.

Летом 2017 вернулся в одесский «Черноморец». 22 июля 2017 дебютировал в Премьер-лиге в матче против каменской «Стали» (0:1). Всего в июле-августе Норенков сыграл два матча в национальном чемпионате, но из-за увольнения главного тренера клуба Александра Бабича покинул клуб и вскоре вернулся в первую лигу, став игроком другой одесской команды «Жемчужины». 6 июля 2018 стало известно что одесский «Черноморец» подписал Норенкова. 23 мая 2020 года стало известно, что полузащитник больше не будет выступать в составе «Черноморца». 22 июня стало известно, что Норенков подписал контракт с командой «Волынь». Дебютировал в новой команде футболист в игре против бывшего клуба «Черноморец», выйдя на замену вместо Ростислава Волошиновича.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Гелиос»
Игроки ФК «Жемчужина» Одесса
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «ЛНЗ»
Игроки ФК «Герта» Вельс